

Особи 

 Давід Альбельда — іспанський футболіст

Топоніми

Альбельда — муніципалітет в складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска
 Альбельда-де-Ірегуа — муніципалітет у складі автономної спільноти Ла-Ріоха